Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Berkeley du  au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Hunt et Kristy Pigeon.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1970
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1970
1970 en Californie
Tennis en septembre 1970
Sport en octobre 1970